Die Serie A 2014/15 war die 83. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 30. August 2014 mit der Begegnung zwischen Chievo Verona und Titelverteidiger Juventus Turin und endete am 31. Mai 2015. Vom 22. Dezember 2014 bis zum 4. Januar 2015 war sie durch eine Winterpause unterbrochen.

Die beiden bestplatzierten Mannschaften der Spielzeit sind gemäß der UEFA-Fünfjahreswertung für die Gruppenphase der UEFA Champions League 2015/16 qualifiziert, die drittplatzierte Mannschaft startet in den Play-Offs zur UEFA Champions League 2015/16. Die viertplatzierte Mannschaft ist für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2015/16 qualifiziert, die fünftplatzierte startet in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2015/16.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2014/15 qualifizierten sich die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison (Serie A 2013/14), die beiden besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison (Serie B 2013/14) sowie der Sieger der vorherigen Zweitliga-Play-Offs um den Aufstieg (Aufstiegs-Play-Offs). Zu diesen Mannschaften gehören:

Die 17 besten Mannschaften der vorigen Saison:

Die zwei besten Mannschaften der vorigen Zweitligasaison:
 US Palermo
 FC Empoli

Der Sieger der Zweitliga-Play-Offs um den Aufstieg:
 AC Cesena

Die Tabelle stellt eine Übersicht über alle Vereine der Serie A 2014/15 zu Saisonbeginn dar, Trainerwechsel werden gesondert aufgeführt. Präsidenten, Trainer und Kapitäne sind nach Nachnamen sortierbar.

Statistiken

Tabelle

Heim- und Auswärtstabelle

Hin- und Rückrundentabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf

Punkteübersichtstabelle

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Scorerliste 
Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler nach mehr geschossenen Toren, bei gleicher Anzahl von Toren alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Höchstwerte der Saison 
 Meiste Siege: Juventus Turin (26)
 Meiste Heimsiege: Juventus Turin (16)
 Meiste Auswärtssiege: Juventus Turin (10)
 Meiste Unentschieden: FC Empoli (18)
 Meiste Heimunentschieden: Sampdoria Genua (10)
 Meiste Auswärtsunentschieden: FC Empoli (10)
 Meiste Niederlagen: FC Parma (24)
 Meiste Heimniederlagen: Cagliari Calcio (11)
 Meiste Auswärtsniederlagen: FC Parma (14)
 Wenigste Siege: AC Cesena (4)
 Wenigste Heimsiege: AC Cesena (3)
 Wenigste Auswärtssiege: AC Cesena und FC Parma (je 1)
 Wenigste Unentschieden: Lazio Rom (6)
 Wenigste Heimunentschieden: Lazio Rom (1)
 Wenigste Auswärtsunentschieden: AC Florenz, SSC Neapel, FC Parma und Chievo Verona (je 4)
 Wenigste Niederlagen: Juventus Turin (3)
 Wenigste Heimniederlagen: Juventus Turin (0)
 Wenigste Auswärtsniederlagen: Juventus Turin (3)
 Längste Siegesserie: Lazio Rom (8 Spiele, von Spieltag 23 bis Spieltag 30)
 Längste Unentschiedenserie: FC Empoli (5 Spiele, von Spieltag 13 bis Spieltag 17)
 Längste Niederlagenserie: FC Parma (6 Spiele, von Spieltag 4 bis Spieltag 9)
 Längste Serie ohne Sieg: AC Cesena (18 Spiele, von Spieltag 2 bis Spieltag 19)
 Längste Serie ohne Unentschieden: FC Parma (14 Spiele, von Spieltag 1 bis Spieltag 14)
 Längste Serie ohne Niederlage: Juventus Turin (20 Spiele, von Spieltag 10 bis Spieltag 29)
 Meiste Tore: Juventus Turin (72)
 Meiste Heimtore: SSC Neapel (46)
 Meiste Auswärtstore: AC Florenz und Lazio Rom (je 31)
 Meiste Gegentore: FC Parma (75)
 Meiste Heimgegentore: Cagliari Calcio (36)
 Meiste Auswärtsgegentore: FC Parma (48)
 Wenigste Tore: Chievo Verona (28)
 Wenigste Heimtore: Chievo Verona (16)
 Wenigste Auswärtstore: Chievo Verona (12)
 Wenigste Gegentore: Juventus Turin (24)
 Wenigste Heimgegentore: Juventus Turin (11)
 Wenigste Auswärtsgegentore: Juventus Turin (13)
 Beste Tordifferenz: Juventus Turin (+48)
 Beste Heimtordifferenz: Juventus Turin (+34)
 Beste Auswärtstordifferenz: Juventus Turin (+14)
 Schlechteste Tordifferenz: FC Parma (−42)
 Schlechteste Heimtordifferenz: Cagliari Calcio und AC Cesena (je −12)
 Schlechteste Auswärtstordifferenz: FC Parma (−34)
 Meiste Spiele zu Null: Juventus Turin (19)
 Wenigste Spiele zu Null: Cagliari Calcio und AC Cesena (je 4)
 Meiste erhaltene Strafstöße: AC Mailand (11)
 Wenigste erhaltene Strafstöße: Udinese Calcio (1)
 Meiste verwandelte Strafstöße: AC Mailand (11)
 Wenigste verwandelte Strafstöße: Udinese Calcio und Chievo Verona (je 1)
 Meiste Eigentore: Hellas Verona (5)
 Wenigste Eigentore: Atalanta Bergamo, CFC Genua, Sampdoria Genua, FC Parma, AS Rom, US Sassuolo Calcio und Juventus Turin (je 0)
 Höchste Siege (mit je sieben Toren Differenz):
 Inter Mailand – US Sassuolo Calcio 7:0 (2. Spieltag)
 Juventus Turin – FC Parma 7:0 (11. Spieltag)
 Torreichste Partie (mit neun Toren): FC Parma – AC Mailand 4:5 (2. Spieltag)

Die Gewinner einer Partie sind jeweils fett markiert. Stand: Saisonende

Ergebnisse nach Spieltagen

Spielstätten

Trainerwechsel

Schiedsrichter 
Im oberen Teil der Tabelle werden die 21 Hauptschiedsrichter der Serie A aufgeführt, im unteren Teil der Tabelle Schiedsrichter aus der Serie B, die nur unregelmäßig zum Einsatz kommen.

Meistermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben.

 Federico Mattiello (2/-) und Sebastian Giovinco (7/-) verließen den Verein im Januar.

Wissenswertes

Besonderheiten 
 Im Zuge einer Regeländerung der UEFA sind ab der Spielzeit 2015/16 für die vier besten Nationen der UEFA-Fünfjahreswertung jeweils zwei Startplätze in der Gruppenphase der UEFA Europa League vorgesehen. Diese erhalten nach momentaner Listung die Nationalverbände aus Spanien, England, Deutschland und Italien. Dies bedeutet, dass neben dem Pokalsieger 2014/15 auch der Viertplatzierte der Serie A 2014/15 für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2015/16 qualifiziert ist.
 Am 28. Mai 2014 beschloss der italienische Fußballverband die Abschaffung des sogenannten Teilhabe-Modells (bzw. der Co-Eignerschaft), bei dem zwei Vereine je 50 % der Transferrechte an einem Spieler halten, für alle Vereine im italienischen Profifußball. Trotz des Widerstandes des Erstligaverbandes wird das Modell ab der Spielzeit 2014/15 abgeschafft, womit keine neuen Teilhaben geschlossen werden dürfen, aktuelle Teilhaben bleiben jedoch bestehen.
 Im Juni hat sich der Pay-TV-Sender Sky Italia die exklusiven Übertragungsrechte aller Serie-A-Spiele von 2015 bis 2018 gesichert. Insgesamt erhält die Liga dadurch 943 Millionen Euro, das entspricht einem Anstieg um 114 Millionen Euro im Vergleich zum vorigen Zeitraum (2011 bis 2014).
 Am 17. Juli 2014 wurde von Nike und dem italienischen Verband der offizielle Spielball der diesjährigen Saison vorgestellt. Hierbei handelt es sich um den Nike Ordem, der in allen Partien der Serie A, der Coppa Italia, der Supercoppa sowie der Primavera-Meisterschaft eingesetzt wird. Er wird zudem auch in der Primera División und der Premier League verwendet.
 Anfang Oktober gab Liga-Präsident Maurizio Beretta bekannt, dass der italienische Supercup 2014 am 22. Dezember 2014 in Katar ausgetragen wird. Das Spiel fand im Jassim-Bin-Hamad-Stadion in Doha statt.
 Am 7. Oktober 2014 gab die Italienische Schiedsrichterveinigung bekannt, dass Gianluca Rocchi für den restlichen Oktober gesperrt wird und erst ab November wieder Spiele der Serie A leiten darf. Begründet wurde die Strafe mit der Leistung Rocchis im Spiel zwischen Juventus Turin und der AS Rom am 5. Oktober.
 Am 7. Oktober 2014 gab die UEFA bekannt, dass Carlo Tavecchio, Präsident des italienischen Fußballverbandes, aufgrund von rassistischen Äußerungen sechs Monate lang nicht für UEFA-Ämter kandidieren darf. Am 5. November gab die FIFA bekannt, dass Tavecchio auch für jegliche FIFA-Ämter gesperrt wird. Die Strafe ist rückwirkend ab dem 7. Oktober 2014 gültig.
 Im Oktober 2014 beantragte der italienischen Fußballverband durch ihren Präsident Carlo Tavecchio die Einführung des Videobeweises für die Spiele der Serie A. In einem Schreiben an den FIFA-Präsidenten Joseph Blatter erklärte sich der Verband für eine Testphase bereit.
 Im Oktober 2014 beschloss der italienische Senat ein neues Gesetz bezüglich der Kostenbeteiligung an Sicherheitsmaßnahmen durch die Vereine. Dies sieht vor, dass die Vereine der italienischen Profiligen je einen bis drei Prozent ihrer Einnahmen durch Ticketverkäufe für die Sicherheitskosten abgeben müssen. Auch die Strafen für sogenannte Hooligans, also Personen die durch auffälliges Verhalten gegen Verordnungen verstoßen, wurden verschärft.
 Am 5. Dezember 2014 gab der italienische Fußballverband die Einleitung eines Verfahrens gegen den Trainer der AS Rom, Rudi Garcia bekannt, weil dieser am 25. August 2013 im ersten Spiel der Vorsaison gegen die AS Livorno Funkkontakt mit seinem auf der Tribüne befindlichen Assistenten Frederic Bompard hatte.
 Am 9. Dezember 2014 gab der italienische Fußballverband die Sanktionierung des FC Parma aufgrund von im Jahr 2013 nicht gezahlter Steuern in Höhe von 300.000 Euro bekannt. Dem Verein wurde ein Punkt für die aktuelle Spielzeit abgezogen und eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro verhängt. Zudem wurden Präsident Tommaso Ghirardi und Geschäftsführer Pietro Leonardi für zwei Monate gesperrt und müssen je eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro zahlen. Aufgrund der Ereignisse wurde dem FC Parma bereits die Lizenz für die Europa League-Spielzeit 2014/15 entzogen.
 Am 12. Dezember 2014 gab der Präsident des FC Parma, Tommaso Ghirardi, bekannt, dass er seinen 90-prozentigen Anteil am Verein an eine russisch-zyprische Investorengruppe verkauft habe, womit diese den Verein übernahm.
 Am 15. Dezember 2014 gab der italienische Fußballverband bekannt, dass Sampdoria Genuas Präsident Massimo Ferrero aufgrund von diskriminierenden Aussagen für drei Monate gesperrt wurde. Während eines Fernsehauftrittes im Oktober hatte sich Ferrero abfällig über Inter Mailands Präsidenten Erick Thohir geäußert. Ferrero, der sich zu einem späteren Zeitpunkt für seine Aussagen entschuldigte, wurde zudem zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro, Sampdoria Genua zu einer Geldstrafe in Höhe von 35.000 Euro verurteilt.

Statistik 
 Genau wie in der Vorsaison sind fünf Städte (Genua, Mailand, Rom, Turin und Verona) mit je zwei Vereinen in der Serie A vertreten, die damit erneut die Hälfte der teilnehmenden Mannschaften stellen.
 Am 2. Spieltag gewann Inter Mailand mit 7:0 gegen die US Sassuolo Calcio. Dies ist nicht nur dasselbe Hinrundenergebnis wie in der Vorsaison, sondern auch der höchste Sieg der Spielzeit.
 Juventus Turin konnte seine ersten fünf Saisonspiele jeweils ohne Gegentor gewinnen. Dies gelang zuletzt der AC Parma in der Spielzeit 1998/99. In beiden Fällen stand Gianluigi Buffon alle fünf Partien im Tor.
 Am 9. Spieltag absolvierte Gianluigi Buffon im Spiel beim CFC Genua sein 500. Pflichtspiel für Juventus Turin.
 Am 34. Spieltag wurde AC Mailands Mattia De Sciglio im Spiel bei der SSC Neapel nach einem Foul an Marek Hamšík bereits in der ersten Minute des Feldes verwiesen. Dies ist der nach Anpfiff früheste erhaltene Platzverweis in der Geschichte der Serie A.
 Am 37. Spieltag erzielte Giampaolo Pazzini im Spiel gegen den FC Turin sein 100. Serie-A-Tor.

Verweise

Siehe auch 
 Coppa Italia 2014/15
 Ewige Tabelle der Serie A
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Lega Pro 2014/15
 Serie A
 Serie B 2014/15

Weblinks 

 Offizielle Homepage der Serie A (italienisch)

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15